

Patronyme 
Arnold Schönberg (1874 - 1951) est un compositeur et théoricien autrichien ;
Béatrice Schönberg (née en 1953) est une journaliste française ;
Bernard Schonberg, grand rabbin de Lyon durant le Seconde Guerre mondiale ;
Claude-Michel Schönberg (né en 1944) est un auteur-compositeur-interprète français ;
La famille von Schönberg est une famille de la noblesse immémoriale saxonne.

Toponyme

Schönberg im Stubaital, commune du Tyrol
 , un des sommets du massif Mort en Styrie et Haute-Autriche

Schönberg est une section de la commune de Saint-Vith, située en Région wallonne dans la province de Liège.

Schönberg, bourg de l'arrondissement de Freyung-Grafenau, en Basse-Bavière ;
 Schönberg, commune de l'arrondissement de Mühldorf am Inn, en Haute-Bavière ;
 Schönberg, ville de l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Schönberg, commune de l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich, en Rhénanie-Palatinat ;
 Schönberg, commune de l'arrondissement de Zwickau, en Saxe ;
 Schönberg, commune de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Schönberg (Holstein), commune de l'arrondissement de Plön, en Schleswig-Holstein ;
 Le Schönberg est une montagne située en Bade-Wurtemberg.

Schönberg est un quartier de Fribourg.

Mégalithes 
 Menhirs de Schönberg

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de toponyme